O’Shea ist die anglisierte Form eines ursprünglich patronymisch gebildeten irischen Familiennamens mit der Bedeutung „Abkömmling des Séaghdha“.

Namensträger

Familienname 

 Anne O’Shea (* 1987), US-amerikanische Skeletonpilotin
 Brian O’Shea (* 1944), irischer Politiker
 Conor O’Shea (* 1970), irischer Rugbyspieler und -trainer
 Chris O’Shea (* 1981), US-amerikanisch-irischer Basketballtrainer

 Dara O’Shea (* 1999), irischer Fußballspieler
 Donal O’Shea (* 1952), kanadisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Erin O’Shea, US-amerikanische Molekular- und Zellbiologin
 Fionn O’Shea (* 1997), irischer Schauspieler
 Glenn O’Shea (* 1989), australischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 James O’Shea (* 1988), irischer Fußballspieler

 Katharine O’Shea (1845–1921), irische Ehefrau von Charles Stewart Parnell

 Mark O’Shea (* 1956), britischer Herpetologe, Fotograf, Autor und Fernsehmoderator

 Milo O’Shea (1926–2013), irischer Schauspieler
 Pat O’Shea (1931–2007), irische Kinderbuchautorin

 Phil O’Shea (1889–1980), neuseeländischer Radsportler
 Tessie O’Shea (1913–1995), walisische Entertainerin und Schauspielerin
 Timothy O’Shea (* 1949), schottischer Universitätskanzler
 Timothy Phelim O’Shea (1902–1979), irischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Livingstone
 Tony O’Shea (* 1961), englischer Dartspieler
 William Francis O’Shea (1884–1945), US-amerikanischer Ordensgeistlicher und Missionar

Vorname 
 O’Shea Jackson (Ice Cube; * 1969), US-amerikanischer Rapper und Schauspieler

Sonstiges 
 O’Shea Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount O’Shea, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 O’Shea Group, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 O’Shea’s Limited (Daihatsu), ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 O’Shea’s Limited (Dodge), ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 O’Shea’s Limited (Opel), ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

Einzelnachweise 

Familienname
Irischer Personenname
Englischer Personenname
Patronym